Ла-Буассє́р-д'Ан () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 21 км на схід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Буассєр-д'Ан, Кюбжак i Сен-Панталі-д'Ан було об'єднано в новий муніципалітет Кюбжак-Овезер-Валь-д'Ан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 211,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Буассєр-д'Ан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буассєр-д'Ан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь